Astrantia biebersteinii är en flockblommig växtart som beskrevs av Fisch. och Carl Anton von Meyer. Astrantia biebersteinii ingår i släktet stjärnflockor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stjärnflockor
biebersteinii